Бессарабский протокол, также Парижский протокол () 1920 года — договорной акт относительно объединения Бессарабии с Румынией, подписанный Румынией и основными союзными державами того времени (Франция, Великобритания, Италия и Япония), целью которого было признание суверенитета Румынии над регионом. Однако договор так и не вступил в силу, поскольку Япония не ратифицировала его.

 года, в период гражданской войны в России, бессарабский законодательный орган (Сфатул Цэрий), находящийся под давлением румынских войск, проголосовал за присоединение края к Румынии — акт, расцененный советской стороной как румынское вторжение.

Как и в случае с Версальским договором, договор 1920 года содержал устав Лиги Наций, в результате чего был отклонён США. Первоначально Соединённые Штаты отказались подписать протокол на том основании, что правительство России не было представлено ​​на конференции по договору.

Протокол 28 октября 1920 года  признавал аннексию Бессарабии Румынией, правительство которой приняло одностороннее решение о присоединении Бессарабии, нарушив тем самым соглашение с РСФСР 1918 года. Эта оккупация была признана Великобританией, Францией и Италией, но Япония, подписав протокол, не ратифицировала его, а Советский Союз никогда не признавал объединения.

Отказ Японии от ратификации договора значил то, что договор так и не вступил в силу. Действия Японии стали результатом секретного соглашения, который был дополнением к государственному договору, заключённому между Японией и Советским Союзом в 1925 году.

Примечания

Внешние ссылки 
Текст договора в «Australian Treaty Series»

Международные договоры Великобритании
Международные договоры Италии
Международные договоры Румынии
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Японии
Мирные договоры XX века
28